Moreau ist ein französischer Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Moreau ist ein Übername und bezieht sich auf das altfranzösische more, das soviel wie dunkelhäutig bedeutet.

Namensträger

A 
 Abdoulaye Seye Moreau (1929–2020), senegalesischer Basketballfunktionär und -schiedsrichter
 Alexander von Moreau (1860–1937), bayerischer Regierungsbeamter
 Alicia Moreau de Justo (1885–1986), argentinische sozialistische Politikerin und Feministin
 Alphonse de Moreau (1840–1911), belgischer Politiker
 Alvin Moreau (1910–1990), US-amerikanischer Hürdenläufer
 Arthur S. Moreau junior (1931–1986), US-amerikanischer Admiral der US Navy
 Auguste Moreau (1834–1917), französischer Bildhauer

B 
 Basile Moreau (1799–1873), französischer Ordensgründer
 Beatrice von Moreau (* 1974), deutsche Schauspielerin

C 

 Christophe Moreau (* 1971), französischer Radrennfahrer
 Claude Moreau (* 1958), französischer Radrennfahrer
 Clément Moreau (Carl Josef Meffert; 1903–1988), deutscher Gebrauchsgrafiker und Künstler

D 
 David Moreau (* 1976), französischer Regisseur
 Dorylas Moreau (1947–2019), kanadischer Geistlicher, Bischof von Rouyn-Noranda

E 
 Edgar Moreau (* 1994), französischer Cellist
 Edmond Moreau, kanadischer Pianist
 Emile Moreau (1823–1896), französischer Zoologe
 Ernest Moreau de Melen (1879–1968), belgischer Fußballspieler
 Ethan Moreau (* 1975), kanadischer Eishockeyspieler
 Étienne Moreau-Nélaton (1859–1927), französischer Maler, Kunstsammler, Kunsthistoriker und Mäzen

F 

 Félix Moreau (1922–2019), französischer Organist
 Fernand Moreau (1888–1979), belgischer Botaniker
 Francis Moreau (* 1965), französischer Radrennfahrer
 Frank Moreau (* 1968), deutscher Handballspieler
 Friedrich von Moreau (1881–1946), deutscher Landrat, Vizepräsident des 70. Deutschen Katholikentages in Nürnberg und Königlich-Bayerischer Kammerjunker.

G 
 Gabriele Freifrau von Moreau (* 1924) deutsche Opernsängerin und Sozialpolitikerin
 Guillaume Moreau (* 1983), französischer Rennfahrer
 Gustave Moreau (1826–1898), französischer Maler

H 
 Hégésippe Moreau (1810–1838), französischer Schriftsteller und Poet
 Henri Moreau de Melen (1902–1992), belgischer Offizier und Politiker
 Hippolyte Moreau (1832–1926), französischer Bildhauer
 Hermann von Moreau (1912–1966), deutscher Dirigent und Musikdirektor

J 
 Jacob-Nicolas Moreau (1717–1803), französischer Historiker
 Jacqueline Moreau (* 1929), französische Kostümbildnerin

 Janet Moreau (1927–2021), US-amerikanische Leichtathletin

 Jeanne Moreau (1928–2017), französische Schauspielerin

K 
 Karl Freiherr von Moreau (1916–1997), deutscher Politiker (CSU)

L 
 Louis Moreau, französischer Fechter
 Louis Auguste Moreau (1855–1919), französischer Bildhauer
 Louis Mathurin Moreau-Christophe (1799–1883), französischer Ökonom
 Louise Moreau (1921–2001), französische Politikerin
 Lucette Moreau (* 1956), kanadische Kugelstoßerin und Diskuswerferin

M 
 Madeleine Moreau (1928–1995), französische Wasserspringerin
 Marc-André Moreau (* 1982), kanadischer Freestyle-Skifahrer

 Marguerite Moreau (* 1977), US-amerikanische Schauspielerin
 Marsha Moreau (* 1977), ehemalige kanadische Filmschauspielerin
 Mathurin Moreau (1822–1912), französischer Bildhauer

N 
 Nathaniel Moreau (* 1978), kanadischer Filmschauspieler
 Nikolaus Moreau (1805–1834), österreichischer Maler

P 
 Patrick Moreau (* 1951), deutsch-französischer Publizist und Parteienforscher

 Pedro Abelardo Reszka Moreau (1872–1960), chilenischer Maler, siehe Pedro Reszka
 Pierre Moreau (1895–1972), französischer Romanist und Literaturwissenschaftler
 Pierre-Arthur Moreau (* 1971), französischer Pilzkundler

R 
 Reginald Ernest Moreau (1897–1970), englischer Ornithologe
 Rudolf von Moreau (1910–1939), deutscher Offizier

S 
 Stéphane Moreau (* 1971), französischer Fußballspieler
 Sylvie Moreau (* 1964), kanadische Schauspielerin

Y 
 Yolande Moreau (* 1953), belgische Komödiantin und Schauspielerin
 Yvon-Joseph Moreau (* 1941), kanadischer Geistlicher, Bischof von Sainte-Anne-de-la-Pocatière

Fiktive Figuren 
 Dr. Moreau, Figur im Roman Die Insel des Dr. Moreau von H. G. Wells
 Frédéric Moreau, Hauptfigur im Roman L'Éducation sentimentale von Gustave Flaubert
 Jeff „Joker“ Moreau, Pilot im Mass-Effect-Universum
 Dr. Matteo Moreau, Oberarzt in In aller Freundschaft – Die jungen Ärzte

Siehe auch 
 (2277) Moreau, nach Fernand Moreau (1888–1979) benannter Asteroid
 Moraux
 Morot
 Moro

Weblinks 
 Moreau bei houseofnames.com

Familienname
Deutscher Personenname